Krasnopillja (ukrainisch ; russische Entsprechung Krasnopolje/Краснополье) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Siedlung städtischen Typs in der Oblast Sumy, Rajon Krasnopillja, siehe Krasnopillja
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Mahdalyniwka, siehe Krasnopillja (Mahdalyniwka)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk, siehe Krasnopillja (Kramatorsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Starobeschewe, siehe Krasnopillja (Starobeschewe)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Holowaniwsk, siehe Krasnopillja (Holowaniwsk)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe, siehe Krasnopillja (Petrowe)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Krasnopillja (Mykolajiw)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Korop, siehe Krasnopillja (Korop)

 Stadtteil von Dnipropetrowsk, siehe Krasnopillja (Dnipropetrowsk)